Glückliche Reise – film del 1933 diretto da Alfred Abel
Glückliche Reise – film del 1954 diretto da Thomas Engel
Glückliche Reise – film tv del 1975 diretto da Eugen York
Glückliche Reise – serie televisiva 1992-1995 prodotto dalla Scorpio Production